— японский футболист, полузащитник дортмундской «Боруссии».

Клубная карьера 
Мицуру обучался футболу системах «Каваути Кита», «Старшей школе Токусима Каваути» и «Сересо Осака». В январе 2014 года он был арендован дортмундской «Боруссией» на полтора сезона. 25 января Мицуру дебютировал за вторую команду. В первую команду «Боруссии» он был повышен в сезоне 2014/15 и дебютировал за неё 20 сентября 2014 года в матче против «Майнца»

Карьера в сборной 
Мицуру на юношеском уровне представляет Японию.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на Fussballdaten 

Футболисты Японии
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд